Aphaenogaster patruelis patruelis é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

Referências 

patruelis patruelis
Espécies descritas em 1886